Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Idoménée fils de Deucalion, roi de Crète,
 Idoménée fils de Priam.
 Idoménée de Lampsaque est un philosophe grec épicurien ().
 Dans les arts :
 Idoménée est une tragédie de Crébillon (1705),
 Idoménée est une tragédie lyrique d'André Campra (1712),
 Idomeneo, re di Creta ossia Ilia e Idamante est un opéra de Mozart sur le livret de Giambattista Varesco (1781).

Voir aussi